Митрополит Никодим (; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, митрополит Приконнийский (1911—1920).

Биография 
Родился около 1858 года на острове Кутали (ныне Экинлик) в Мраморном море в Османской империи.

С 5 января 1885 года служил архидиаконом в Кизикской митрополии.

19 апреля 1892 года в патриаршем Георгиевском соборе на Фанаре был рукоположен в сан епископа Авидский, викария Кизикской митрополии. Хиротонию совершили: митрополит Никомидийский Филофей (Вриенниос), митрополит Кассандрийский Прокопий и митрополит Корчинский Филофей (Константинидис).

В октябре 1900 года был назначен настоятелем монастыря Живоносный Источник в Константинополе.

23 мая 1906 года был избран епископом Мосхонисийским.

8 декабря 1911 года избран митрополитом Приконнийским.

Скончался 4 августа 1920 года.

Примечания 

Митрополиты Константинопольской православной церкви